ARC (motorfiets), een Spaans merk van motorfietsen
 ARC (archeologie), een voormalig archeologisch onderzoeks- en adviesbureau
 SV ARC, een Nederlandse amateurvoetbalvereniging uit Alphen aan den Rijn
 Airlines Reporting Corporation
 Action pour un Renouveau Communal
 Ames Research Center, een onderzoekscentrum van de Amerikaanse NASA
 ARC, een aidsreferentiescentrum
 ARC (band), een band die elektronische muziek maakt
 ARC Music, een platenlabel
 ARC (computerspel), een computerspel voor de MSX computer
 ARC (AudioRetourChannel), digitale geluid-verbinding tussen elektronische apparaten
 Action régionaliste corse, een Corsicaanse verzetsgroep
 Antireflectiecoating, een coating die wordt aangebracht op optische componenten om reflectie tegen te gaan

Zie ook 
 Arc (doorverwijspagina)